Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2011 - Herrarnas lagtävling kan under VM i Holmenkollen 2011 vara:

Herrarnas lagtävling i normal backe
Herrarnas lagtävling i stor backe